Эфиальт:

 Эфиальт — афинский политик и военачальник на службе у персов, погибший при осаде Галикарнаса Александром Македонским.
 Эфиальт — афинский государственный деятель, один из вождей демократической партии.
 Эфиальт — один из братьев-Алоадов.
 Эфиальт — грек-предатель, изменнически указавший персам обход в Фермопильском ущелье.
 Эфиальт (Dolichomitus) — род наездников семейства Ichneumonidae.